Журавленко Андрій Анатолійович (1974-2014) — старший солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Журавленко Олександр Анатолійович — радянський та український футболіст, півзахисник.
Українські прізвища